Heirat steht für:

 die Heiratszeremonie, Trauung, siehe Hochzeit
 Ehe, das Eingehen einer Lebensgemeinschaft
 Die Heirat (Gogol), Komödie von Nikolai Gogol (1842)
 Die Heirat (Oper), Opernfragment von Modest Mussorgski (1909)

Siehe auch:

 Hochzeit (Begriffsklärung)